Краусс Андрій-Фердінанд Кіндратович — київський архітектор, технік.
 Бернд Краусс — австрійський футболіст німецького походження, захисник.
 Вернер Краусс — німецький літературознавець.
 Карл Краусс (1789—1881) — австрійський правник, доктор права, політик, ректор Львівського університету.
 Краусс Фрідріх Кіндратович — австрійський консул в Києві.
 Фрідріх Саломон Краусс — австрійський етнограф.
 Фріц Краусс — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне.

Див. також 
 Клеменс Краус
 Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Німецькі прізвища